Takahama – città giapponese della prefettura di Aichi
 Takahama – cittadina giapponese della prefettura di Fukui
 Kazuhide Takahama : architetto giapponese attivo in Italia
 Takahama Kyoshi: poeta, critico letterario e scrittore giapponese